

Botanique 
 Ache, nom vernaculaire de plusieurs espèces de plantes de la famille des Apiaceae
 Ache de montagne, forme sauvage de la Livèche
 Ache des chiens, nom vernaculaire de la Petite Ciguë
 Ache des marais, espèce de céleri
 Ache inondée, nom vernaculaire de Helosciadium inundatum
 Ache nodiflore, nom vernaculaire de Apium nodiflorum
 Ache rampante, nom vernaculaire de Helosciadium repens

Hydronyme

Bavière 
 Berchtesgadener Ache, cours d'eau des Alpes de Berchtesgaden 
 Ramsauer Ache, cours d'eau des Alpes de Berchtesgaden

Land de Salzbourg 
 Fuscher Ache, rivière autrichienne tributaire de la Salzach
 Gasteiner Ache, rivière autrichienne affluent de l'Inn
 Krimmler Ache, rivière autrichienne affluent de la Salzach

Tyrol 
 Brandenberger Ache, rivière autrichienne du district de Kufstein
 Brixentaler Ache, rivière autrichienne affluent de l'Inn
 Ötztaler Ache, rivière autrichienne affluent de l'Inn
 Wildschönauer Ache, rivière autrichienne affluent de l'Inn

Musique 
 Ache Lhamo, opéra populaire tibétain

Patronyme 
 Jean Ache (1923-1985), auteur français de bande dessinée
 Ragnar Ache (1998), footballeur allemand

Religion 
 Ache (saint), diacre martyrisé sous Dioclétien, peut être à Carpentras, saint chrétien fêté avec le sous-diacre Acheul le .

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 H (lettre), prononcée « ache »
 ACHE, acronyme pour Association Clubs Hemptinne-Eghezée